Восьмой этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошел с 1 по 3 марта 2013 года в Эрфурте, Германия.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Полные результаты 

Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013